Niklasdorf ist
 eine österreichische Marktgemeinde in der Steiermark: Niklasdorf
 der deutsche Name der Gemeinde Mikulovice u Jeseníku in Tschechien
 der deutsche Name des Ortes Mikołajowa im Powiat Brzeski in der Woiwodschaft Oppeln in Polen
 der deutsche Name des Ortes Mikoszowa im Powiat Świdnicki in der Woiwodschaft Niederschlesien in Polen

Siehe auch
 Nickelsdorf
 Nikolsdorf